Bettembourg bezeichnet
 alternativ den luxemburgischen Ort Bettemburg

Bettembourg ist der Familienname von
 Hans Bettembourg (* 1944), schwedischer Gewichtheber